Доме́н ( от  — владение) — область; единица структуры:

 Домен (область) — владения короля или владение какого-либо феодала в Средние века.
 В физике
небольшая часть в веществе, отличающаяся физическими свойствами от смежных областей:
 Домен (магнетизм) — область намагниченности в ферромагнитном кристалле.
 Домен (оптика) — область спонтанной поляризации в оптическом кристалле.

 В биологии
 Домен (биология) — самый верхний уровень группировки организмов в системе научной классификации, включающий в себя несколько царств.
 Домен белка — элемент третичной структуры белка.

 В информатике
 Домен (базы данных) в теории — множество всех допустимых атомарных значений; на практике — метаданные, абстрактно описывающие столбец таблицы БД, включая проверки и ограничения.
 Доменное имя — имя-символ, помогающее находить адреса интернет-серверов.
 Домен в модели OSI — административная часть распределённой системы или домен управления службой каталогов.
 Доменная зона — зона ответственности в распределённой системе DNS.
 Домен в операционных системах семейства Microsoft Windows NT — собрание участников безопасности.
 Домен (Active Directory) — все объекты Active Directory
 Домен приложения — звено внутри процесса в .NET, содержащее потоки.
 Доменный объект в программировании — объект, соответствующий определённому понятию предметной области.

Примечания